Chennel One Cup, tento hokejový reprezentační turnaj se odehrává každý rok 13. - 17. prosince, za účasti těchto hokejových reprezentací, České republiky, Finska, Švédska, Ruska, Kanady, a Jižní Korea.

Zápasy

Tabulka

Externí odkazy 
 
 Channel One Cup na hokej.cz , česky

2017
Lední hokej v roce 2017